Ekkehard este un nume de familie sau prenume masculin
german. 

Se poate referi la unul din cei cinci călugări elvețieni care au trăit între secolele al zecilea și al 13-lea. 

 Ekkehard I (cunoscut ca cel Mare sau cel Bătrân) 
 Ekkehard II (cunoscut ca Palatinus) 
 Ekkehard III 
 Ekkehard IV sau 
 Ekkehard V (cunoscut ca Minimus sau ultimul) 

sau la:

 Ekkehard (operă), este o operă scrisă de compozitorul german Johann Joseph Abert, bazată de romanul omonim al lui Joseph Victor von Scheffel, a cărei premieră a avut loc în 1878 . 
 Ekkehard Klemm, dirijor german

Nume
Prenume masculine